Bistrița,  ville de Transylvanie (Roumanie)
 Bistrița, une rivière de Moldavie (Roumanie), affluent du Siret.
  Bistrița (Someș)